Attersee – lago austriaco nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Attersee am Attersee – comune austriaco nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)